Ива́н Пичу́гин: Пичугин, Иван Евдокимович (1903—1973) — российский оперный певец (тенор).
 Пичугин, Иван Иванович (1903—1975) — советский шахтостроитель, почётный гражданин Новошахтинска. 
 Пичугин, Иван Михайлович (1877—?) — русский и советский нефтяник, первооткрыватель Краснокамского нефтяного месторождения.
 Пичугин, Иван Яковлевич (1913—1988) — Герой Советского Союза.
 Пичугин, Иван Павлович (1901—1944) — советский военачальник, генерал-майор.